Jonas Björkman en Patrick Rafter wonnen de dubbelspeltitel door in de finale te winnen van het duo Mahesh Bhupathi en Leander Paes met 6–3, 4–6, 6–4, 610–7, 6–4.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 1999